Microcyclops mendocinus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1892 roku na podstawie prac naukowych polskiego zoologa Antoniego Wierzejskiego.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1892 roku